Соревнования в женском фристайле в дисциплине хафпайп на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 9 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта. 

Соревновалось 17 спортсменок из 10 стран мира.

Медалисты

Результаты

Квалификация

ФИНАЛ

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Отчёт

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019